Calvesi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Calvesi (1913–1990), italienischer Leichtathletiktrainer